En Pologne, Głogowiec ou Głogówiec peut faire référence à :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Głogówiec, un village.

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Głogowiec, un village.

dans la voïvodie de Łódź
 Głogowiec, un village du powiat de Kutno.
 Głogowiec, un village du powiat de Łęczyca.
 Głogowiec, un village du powiat de Łódź-est.
 Głogowiec, un village du powiat de Poddębice.